Cerati ist der Name von

 Gustavo Cerati (1959–2014), argentinischer Musiker und Singer-Songwriter
 Julián Cerati (* 1998), argentinischer Schauspieler
 Umberto Cerati (1911–1994), italienischer Mittel- und Langstreckenläufer